Borowa (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte und eines Flusses:

in Polen:
 Gmina Borowa, Gemeinde in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Borowa (Długołęka) (Bohrau), Ort im Powiat Wrocławski
 Borowa, Schwarzenberg (Waldenburger Bergland) (Schwarze-Berg, Schwarzeberg, Schwartzenberg), Berg im Waldenburger Bergland 

in der Ukraine:
 Borowa (Isjum), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Borowa (Fastiw), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kiew, Rajon Fastiw
 Borowa (Smijiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Smijiw

 Borowa (Fluss), Nebenflusses des Oskil in der Ukraine

Borowa ist der Familienname folgender Personen:
 Kita Borowa, bulgarische Sängerin